Beaumesnil kan syfta på:

 Beaumesnil, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Beaumesnil, Eure, fransk kommun i departementet Eure